Chiesa della Madonna dell'Olmo a Budrio
Chiesa della Madonna dell'Olmo a Cisterna di Latina
Chiesa della Madonna dell'Olmo a Cuneo

Pagine correlate 
Santuario della Madonna dell'Olmo